Trändegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trändegölen (Högsby socken, Småland, 633052-151158), sjö i Högsby kommun,  (16,8 ha)
Trändegölen (Högsby socken, Småland, 633282-150140), sjö i Högsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn